Ардолайты (, до199? г. — Долатты) — село в Уйгурском районе Алматинской области Казахстана. Входит в состав Дардамтинского сельского округа. Находится примерно в 42 км к востоку-юго-востоку от села Чунджа, административного центра района. Код КАТО — 196643200.

Население 
В 1999 году население села составляло 419 человек (214 мужчин и 205 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 419 человек (216 мужчин и 203 женщины).

Топографические карты

Примечания 

Населённые пункты Уйгурского района